Tausend-Buddha-Höhlen oder Tausend-Buddha-Grotten (chinesisch Qianfo dong 千佛洞) bezeichnet:
 Tausend-Buddha-Höhlen von Bäzäklik (chin. Bozikeli Qianfo dong 柏孜克里克千佛洞) in Turpan
 Tausend-Buddha-Höhlen von Kizil (chin. Kezi'er Qianfo dong 克孜尔千佛洞), Kreis Baicheng, Xinjiang
 Tausend-Buddha-Höhlen von Kumtura (chin. Kumutula Qianfo dong 库木吐喇千佛洞), Kreis Kuqa, Xinjiang
 Tausend-Buddha-Höhlen von Senmusaimu (chin. Senmusaimu Qianfo dong 森木塞姆千佛洞), Kreis Kuqa, Xinjiang
 Höhlen der Zehntausend Buddhas des Bingling-Tempel (chin. 炳灵寺, Bingling si)
 Xi Qian Fo Dong, Westliche Tausend-Buddha-Höhlen (chin. 西千佛洞 Xi Qian Fo dong)
 Dong Qian Fo Dong, Östliche Tausend-Buddha-Höhlen (chin. 东千佛洞 Dong Qian Fo dong)
 Xiao Qian Fo Dong, Kleine Tausend-Buddha-Höhlen von Shuixiakou (chin. 水峡口小千佛洞 Shuixiakou Xiao QianFo dong; auch 水峡口下洞子石窟 Shuixiakou Xiadongzi shiku)